UEFA Liga prvaka 2003./04 bila je 49. sezona najvažnijeg europskog nogometnog natjecanja, UEFA Lige prvake, 12. od novog formata iz 1992. Pobjednik je bila portugalska momčad FC Porto, koji je pobijedio AS Monaco s 3:0 u finalu na AufSchalke Areni i Gelsenkirchenu, Njemačka. Porto je osvojio drugi naslov nakon 1987., a ovo im je ujedno i drugi europski naslov u 2 godine, nakon što su osvojili Kup UEFA prošle sezone.

Nakon izbacivanja momčadi poput Manchester Uniteda, Deportiva La Coruñe i Olympique Lyonnaisa, Mourinhov Porto se susreo s Monacom u finalu. Monaco je također pobijedio jake momčadi na putu do finala, uključujući Chelsea i Real Madrid.

Kvalifikacije

Prvo pretkolo

|}

Drugo pretkolo

|}

Treće pretkolo

|}

Natjecanje po skupinama

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina G

Skupina H

Drugi dio natjecanja

Osmina finala
Prve su utakmice igrane 24. i 25. veljače 2004., dok su uzvrati odigrani 9. i 10. ožujka.

|}

Četvrtfinale
Prve utakmice odigrane su 23. i 24. ožujka, a uzvrati 6. i 7. travnja 2004.
	

|}

Polufinale
Prvi polufinalni susreti odigrani su 20. i 21. travnja, a uzvrati 4. i 5. svibnja 2004.

|}

Finale

Finale je odigrano 26. svibnja 2004. na AufSchalke Areni u Parizu, između FC Porta i AS Monaca. Pobijedio je Porto i osvojio svoj drugi naslov prvaka Europe.

Najbolji strijelci

Izvor: Najbolji strijelci - UEFA.com

Vanjske poveznice
 Sezona 2003./04. na UEFA.com

2003./04.